Stephen Jones (hoedenmaker), Brits hoedenmaker
Stephen Jones (atleet), Barbadiaans atleet
Stephen Jones (Australisch musicus), Australisch musicus
Stephen Jones (Brits musicus), een Brits musicus en schrijver
Stephen Jones (activist), Republikeins activist
Stephen Jones (schrijver), Brits schrijver van horrorverhalen.
Stephen Jones (BJU), president van de Bob Jones University
Stephen Jones (uitgever) (1763–1827), Brits uitgever
Stephen F. Jones, Amerikaans professor in Russische en Europese studies
Stephen Jones (rugbyspeler), voormalig Brits rugbyspeler
Stephen Jones (journalist), correspondent voor The Times
Stephen Jones (Dallas Cowboys), vicepresident van de Dallas Cowboys
Stephen Jones (roeier), roeier

Zie ook
 Steve Jones (doorverwijspagina)
 Steven Jones (doorverwijspagina)